Bàrbara Vic Arrom (Palma) és una arquitecta espanyola component de l'estudi Flexoarquitectura. Graduada en arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), integrada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, Barcelona), igual que Aixa del Rey García i Tomeu Ramis Frontera, els altres dos integrants de Flexoarquitectura.

És integrant de l'estudi d'arquitectes Flexoarquitectura, al costat de Tomeu Ramis Frontera i Aixa del Rey García, el qual és considerat un dels 50 millors estudis arquitectònics d'Espanya. Aquests arquitectes van decidir formar el seu propi estudi l'any 2002, després d'haver consolidat la seva trajectòria amb treballs col·laboratius per a altres estudis com el de Claus&Kaan (Róterdam), Coll-Leclerc (Barcelona) o el Víctor Rahola (Barcelona). L'estudi Flexoarquitectura té una trajectòria de premis en diversos concursos i la seva obra és valorada i objecte d'estudi i publicació en revistes especialitzades del sector, com ara a "2G Dossier. Joves arquitectes espanyols". També imparteixen conferències en universitats (on també col·laboren donant cursos). Han construït bastants de les seves obres, malgrat ser un grup d'arquitectes molt jove.

Premis i reconeixement 
Malgrat ser un estudi d'arquitectura jove, Bàrbara Vic Arrom, com a integrant de Flexoarquitectura, ha rebut diversos premis per la seva participació en competicions.
Així podem destacar:
 1r premi en els "Premis d'Arquitectura de Menorca 2004-2008"
 1r premi en els "Premis d'Arquitectura de Mallorca 2007-2011", en la categoria d'edificis públics per la seva obra al centre de dia i activitats comunitàries, el qual se situa al carrer Pensament de Palma. I també van guanyar el premi a l'apartat d'interiorisme i disseny, per la seva obra de reforma interior del bar Farina, situat al barri de Sa Gerreria també a Palma.
 1r premi en el "Ciutat de Palma Guillem Sagrera d'Arquitectura 2012".
 1r premi en els "premis AJAC IX 2014".

Referències 

Arquitectes balears contemporanis
Arquitectes palmesans
Alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya
Palmesans contemporanis
Artistes mallorquins contemporanis